Натуральне число 946
 946 рік до нашої ери
 946 рік нашої ери